Cepari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cepari (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Cepari (Poiana Lacului), Dorf im Kreis Argeș
 Cepari (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Cepari (Olt), Dorf im Kreis Olt